

Armi 
 MPB – Mina anticarro di produzione polacca

Sigle 
 Música Popular Brasileira – insieme di tutti i generi musicali popolari brasiliani

Codici 
 MPB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Public Seaplane Base di Miami (Stati Uniti d'America)
 mpb – codice ISO 639-3 della lingua mullukmulluk